Ruta ist der Familienname folgender Personen:
 Angelo Ruta (* 1967), italienischer Karikaturist, Autor und Regisseur
 Peter Ruta (1918–2016), US-amerikanischer Maler
Pietro Ruta (* 1987), italienischer Ruderer

Ruta steht für:
 die Gattung der Rauten (in der Familie der Rautengewächse)
 die homöopathische Zubereitung aus dem Saft der Weinraute (Ruta graveolens)
 Ruta de la Amistad (Weg der Freundschaft), Skulpturenweg in Mexiko-Stadt
 Ruta del Che (Weg des Che), Weg von Che Guevara 1966 und 1967 in Bolivien, heute beliebter touristischer Pilgerweg
 Ruta del Cister („Route der Zisterzienser“), eine touristische Region im Dreieck der Städte Barcelona, Tarragona und Lleida in Katalonien
 Ruta del Modernisme, Architektur-Rundgang zu 116 Werken des katalanischen Jugendstils im Stadtgebiet von Barcelona
 Ruta del Sol, die Andalusien-Rundfahrt, ein spanisches Etappenrennen für Radrennfahrer
 Ruta (Barciany), Siedlung im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Rauttershof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, nach 1945 kurzzeitig: Znajewo
 Ruta del Descubrimiento, spanische Transatlantik-Segelregatta
 ein Dorf in Osttimor, siehe Bualale
 eine Aldeia in Osttimor, siehe Letemumo
 die Bezeichnung für überörtliche Straßen in einigen Ländern des spanischen Sprachraums
 Argentinien: Rutas Nacionales und Rutas Provinciales
 Bolivien: Rutas 1–45
 Paraguay: Rutas 1–12
 Uruguay: Rutas Nacionales
 Spanien: Ruta de los Pueblos Blancos, eine Landstraßenroute in Andalusien, Spanien

RU-TA steht für:
 , ISO-3166-2-Code der russischen Republik

Siehe auch:
 Rūta
 Rutha
 Ghuta, Region bei Damaskus
 Ruota
 Mauerraute

Abkürzung